Глобенко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Глобенко, Евгений Иванович (род. 1946) — российский художник, живописец-авангардист, писатель, коллекционер. 
 Глобенко, Николай Михайлович (1902—1957) —  украинский литературовед, историк литературы, литературный критик и педагог.